East Atlanta Santa — мікстейп американського репера Gucci Mane, виданий 25 грудня 2014 р. в один день з мікстейпом C-Note Vs. Gucci. Як і The State vs. Radric Davis II: The Caged Bird Sings (2013) реліз випущено на Різдво. «One Min» під назвою «One Minute» потрапив до World War 3 Vol. 3: Gas (2013). 26 грудня 2015 вийшов сиквел East Atlanta Santa 2.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Gucci Mane